Linka 8 je označení více dopravních linek:

metro
 8 (linka metra v Ciudad de México) – linka metra v Ciudad de México
 8 (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži
 8 (linka metra v Madridu) – linka metra v Madridu
 8 (bývalá linka metra v Madridu) – bývalá linka metra v Madridu, v provozu 1986–1998
 Kalininsko-Solncevskaja (linka metra v Moskvě) – linka metra v Moskvě, která bývá označována zkráceně také číslem osm

tramvaj
 Seznam tramvajových linek v Praze#Linka 8 – tramvajová linka v Praze
 8 (tramvajová linka v Paříži) – linka tramvaje v Paříži

trolejbus
 8 (linka trolejbusu v Teplicích) – linka trolejbusu v Teplicích

autobus
 Linka 8 (ČSAD MHD Kladno) – městská linka v Kladně